

Code 
DAC est un code qui peut signifier :
 .

Nom propre 

 Pierre Dac (1893-1975), un humoriste et comédien français.

Dac est aussi un nom propre qui peut désigner :
 Dac, une planète de l'univers de fiction Star Wars.

Acronymes français 
En français, DAC est un acronyme qui peut désigner :
 diffusion d'algicide contrôlée, une méthode de lutte contre l'algue invasive Caulerpa taxifolia ;
 dernier ancêtre commun à deux lignées, en phylogénie, l'organisme le plus récent que ces deux lignées ont toutes les deux comme ancêtre ;
 dissection d'une artère cervicale, une cause d’accident vasculaire cérébral ;
 distributeur automatique de carburant ;
 Dei Amoris Cantores, littéralement le chœur des chanteurs du Dieu d'amour.

Acronymes anglais 
En anglais, DAC est un acronyme qui peut désigner :
 Data Warehouse Administration Console, une gestion centralisée de schémas dans  ;
 Dedicated Administrator Connection, une fonctionnalité de connexion spéciale administrateur aux serveurs Microsoft SQL Server pour analyser les autres connexions ;
 Design Augmented by Computer, système graphique de CAO ;
 Diamond anvil cell (en français, cellule à enclumes de diamant) ;
 Digital to analog converter (en français, convertisseur numérique-analogique) ;
Direct attach copper, câble informatique en cuivre, généralement au plus de quelques mètres, qui permet de connecter des commutateurs réseaux entre eux ou avec des serveurs. Les DAC disposent généralement de terminaisons qui permettent de les connecter directement dans des ports SFP ou SFP+ ;
 Direct air capture (en français, capture directe du dioxyde de carbone de l'air) ;
 Discretionary access control, (en français, contrôle d'accès discrétionnaire).